Columbiagletsjer (Canada), een gletsjer in het Columbia-ijsveld in Canada
 Columbiagletsjer (Alaska), een gletsjer in de Amerikaanse staat Alaska
 Columbiagletsjer (Washington), een gletsjer in de Amerikaanse staat Washington